Alioramini — клада тероподовых динозавров из подсемейства тираннозаврин, которой придают ранг трибы.

Описание 
Впервые группу Alioramini упомянул в своей работе Джордж Ольшевски в качестве монотипического таксона уровня трибы применимо к виду Alioramus remotus, однако он не дал определения и не указал диагноз.

В статье 2014 года при описании нового вида Qianzhousaurus sinensis группа палеонтологов под руководством  ввела в систематику таксон Alioramini. Авторы определили группу как « кладу, содержащую Alioramus remotus, но не Tyrannosaurus rex, Albertosaurus sarcophagus или Proceratosaurus bradleyi».

Люй с соавторами указали ряд аутапоморфий — характерных черт, по которым диагностируется таксон:
 чрезвычайно длинный и низкий череп, в котором рыло составляет 2/3 или более общей длины черепа;
 удлинённое верхнечелюстное окно (соотношение максимальной длины к максимальной ширине более 1,9);
 серия ярко выращенных поперечных складок на носовых костях;
 18 и более нижнечелюстных зубов.

Систематика 
К группе Alioramini палеонтологи отнесли 3 вида динозавров: ,  и . Несмотря на то, что в качестве родительского таксона для Alioramini авторы описания указали надсемейство тираннозавроидов, в теле статьи учёные пишут о трибе Alioramini как о кладе длинноносых динозавров, находящейся в основании подсемейства тираннозаврин. В то же подсемейство трибу Alioramini включают и авторы более поздних исследований. Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого группой учёных под руководством Джареда Вориса.

Значение 

Представители группы Alioramini являют собой пример отличного эксперимента в эволюции тираннозаврид. Их длинные и стройные морды, украшенные черепа и грациозные скелеты представляют собой уникальный план тела, отличающийся от массивного, с глубоким черепом, телосложения остальных тираннозаврид, считающегося неотъемлемой частью их роли в качестве сверххищников и причиной их эволюционного успеха. Однако, строение тела представителей Alioramini не было случайным набором эволюционных приобретений, ограниченным одним или двумя позднемеловыми видами, а характерной особенностью целой группы животных, число видов которой растёт вместе с открытием новых ископаемых остатков из Азии. Длинноносые тираннозаврины были не только более разнообразны с точки зрения систематики, но и более широко распространены географически и, возможно, сформировали важный компонент азиатских наземных позднемеловых экосистем. Если остатки алиорама известны исключительно из маастрихтских отложений нэмэгэтской свиты в Монголии, то окаменелости Qianzhousaurus были обнаружены в скальных породах в провинции Цзянси в Китае — более чем в 3000 километрах к юго-востоку.

В Азии Alioramini сосуществовали с тарбозавром и потенциально другими видами тираннозаврид, и различия в телосложении позволяли им разделять экологические ниши с более крупными хищниками. Любопытно, что все известные экземпляры представителей трибы несут выраженные поперечные складки на носовых костях, что является синапоморфией, объединяющей членов группы. Этот отличительный вид орнаментации присутствует как у обоих более мелких (и, очевидно, онтогенетически более молодых) экземпляров Alioramus remotus и Alioramus altai, так и у более крупного и более зрелого голотипа Qianzhousaurus. Как правило, тираннозавроиды обладали различными черепными украшениями, такими, как рога, выпуклости или складки, которые регулярно встречаются на слёзных, заглазничных и скуловых костях, что указывает на то, что эти животные во многом полагались на визуальную информацию для связи друг с другом. Поскольку уникальные носовые складки представителей Alioramini присутствуют у особей на разных стадиях роста, в том числе, у неполовозрелых животных, возможно, они были нужны для распознавания особей своего вида и отличия их от прочих тираннозаврид. С другой стороны, они могли быть структурами для половой демонстрации, характерными для одной конкретной группы тираннозаврид.

Некоторые авторы высказывали опасения, что оба вида алиорамов, представленные типовыми экземплярами неполовозрелых особей, могут представлять не отдельный род, а подростковых особей других тираннозаврид, например, тарбозавра. Неполовозрелые особи тираннозаврид известны удлинёнными черепами, более изящными скелетами и бо́льшим количеством зубов, чем взрослые особи. Однако, голотип Qianzhousaurus представляет животное более крупное и онтогенетически зрелое. Открытие этого динозавра предоставляет убедительные доказательства того, что Alioramini всё же являются отдельной группой позднемеловых тираннозаврин с необычным длинноносым строением черепа, явившимся результатом дивергенции, а не стадией онтогенетического роста.

Примечания 

Тираннозавриды
Динозавры мелового периода